Лауро Агире има више значења:

 Лауро Агире, Ел Запотал (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лауро Агире, Лазаро Санчез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику